Список наград и номинаций южнокорейского бойбенда Beyond The Scene включает в себя более 100 побед, что делает их абсолютными рекордсменами по количеству наград. (M!Countdown, Music Bank, Inkigayo и т.д). Свою первую победу на музыкальном шоу группа одержала в мае 2015 года с синглом «I Need U». Наибольшее количество побед принадлежит песне «Boy With Luv» (2019). Свой первый дэсан (или высшую награду) группа выиграла 19 ноября 2016 года на премии Melon Music Awards  в категории «Альбом месяца » (The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever). С 2017 года 3 года подряд выигрывали награду «социальный артист» и в 2019 году удостоились награды «дуэт-группа» на престижной премий Music Awards, тем самым став третьими корейскими артистами с такими достижениями. И в 2021 году стали артистами года. В этой номинации они обошли таких исполнителей как Ariana Grande, Джастин Бибер, Тейлор Свифт.

Музыкальные премии

Корейские

Melon Music Awards

Melon Popularity Award

Mnet Asian Music Awards

Golden Disc Awards

Seoul Music Awards

Gaon Chart K-Pop Awards

Genie Music Awards

MBC Music Show Champion Awards

Korean Popular Culture & Arts Awards

Asia Artist Awards

Hanteo Award

Cable TV Broadcast Awards

Soribada Best K-Music Awards

The Fact Music Awards

Международные

Billboard Music Awards

MTV Europe Music Awards 

iHeartRadio Music Awards

YinYueTai V-Chart

Japan Gold Disc Awards

PKCI Awards

Teen Choice Awards

Radio Disney Music Awards

Shorty Awards

The Asian Awards

The Hall of Stars Awards

Yinyuetai V Chart Awards

Другие премии

CJ E&M America Awards

Global V LIVE Award

KBS MV Bank MV Best 5

KBS World Radio

Soompi Awards

Daum Official Fancafe Awards

K-Ville Music Awards

UK Charts Awards

PopCrush Fan Choice Awards

SBS PopAsia Awards

Arirang TV Simply K-Pop Awards

Arirang TV Pops in Seoul Awards

European So-Loved Awards

Remarkable German Korean Entertainment Awards

Hello Asia! K-Pop Awards

Mp3 Music Awards

iF Design Award

A Design Award and Competition

Музыкальные программы

The Show 
	
|-
| rowspan="3"|2015
| 5 мая
| rowspan="2"| «I Need U»
|-
| 12 мая
|-
| 8 декабря
| «Run»
|-
| 2016
| 25 октября
| «Blood, Sweat & Tears»
|-
| 2017
| 26 сентября
| «DNA»
|}

M! Countdown 
	
|-	
| 2015	
| 7 мая	
| «I Need U»
|-
| rowspan="2"|2016
| 12 мая
| «FIRE»
|-
| 20 октября
| «Blood, Sweat & Tears»
|-
| rowspan="3"|2017
| 23 февраля
| «Spring Day»
|-
| 28 сентября
| rowspan="2"| «DNA»
|-
| 5 октября
|-
| rowspan="2"| 2018
| 31 мая
| rowspan="2"| «Fake Love»
|-
| 7 июня
|-
| rowspan="2"| 2019
| 21 апреля
| rowspan="2"| «Boy With Luv»
|}

Music Bank 
	
|-
| rowspan="2"|2015
| 8 мая
| «I Need U»
|-
| 11 декабря
| rowspan="2"| «Run»
|-
| rowspan="4"|2016
| 8 января
|-
| 13 мая
| «FIRE»
|-
| 21 октября
| rowspan="2"| «Blood, Sweat & Tears»
|-
| 28 октября
|-
| rowspan="4"|2017
| 24 февраля
| «Spring Day»
|-
| 29 сентября
| rowspan="3"| «DNA»
|-
| 6 октября
|-
| 13 октября
|-
| rowspan="3"| 2018
| 25 мая
| rowspan="3"| «Fake Love»
|-
| 1 июня
|-
| 8 июня
|-
| rowspan="7"| 2019
| 19 апреля
| rowspan="7"| «Boy With Luv»
|-
| 26 апреля
|-
| 3 мая
|-
| 17 мая
|-
| 24 мая
|-
| 14 июня
|-
| 21 июня
|}

Show Champion 
	
|-
| rowspan="3"|2015
| 13 мая
| «I Need U»
|-
| 9 декабря
| rowspan="2"| «Run»
|-
| 16 декабря
|-
| 2016
| 19 октября
| «Blood, Sweat & Tears»
|-
| rowspan="2"|2017
| 22 февраля
| «Spring Day»
|-
| 27 сентября
| «DNA»
|-
| 2018
| 30 мая
| «Fake Love»
|-
| 2019
| 24 апреля
| «Boy With Luv»
|}

Inkigayo 
	
|-
| rowspan="2"|2016
| 15 мая
| «FIRE»
|-
| 23 октября
| «Blood, Sweat & Tears»
|-
| rowspan="4"|2017
| 26 февраля
| «Spring Day»
|-
| 1 октября
| rowspan="3"|«DNA»
|-
| 8 октября
|-
| 15 октября
|-
| rowspan="3"| 2018
| 27 мая
| rowspan="3"| «Fake Love»
|-
| 3 июня
|-
| 10 июня
|-
| rowspan="3"| 2019
| 28 апреля
| rowspan="3"| «Boy With Luv»
|-
| 12 мая
|-
| 19 мая
|}

Music Core 
	
|-
| rowspan="3"| 2018
| 26 мая
| rowspan="3"| «Fake Love»
|-
| 2 июня
|-
| 9 июня
|-
| rowspan="8"| 2019
| 20 апреля
| rowspan="8"| «Boy With Luv»
|-
| 27 апреля
|-
| 11 мая
|-
| 18 мая
|-
| 25 мая
|-
| 1 июня
|-
| 8 июня
|-
| 15 июня
|}

Примечания 

Bangtan
BTS